Tex bezeichnet:
 eine Maßeinheit für die Garnfeinheit, siehe Feinheit (Textilien) #Tex-System
 TeX, ein Computer-Textsatzsystem
 Tex (Film), einen Spielfilm von Tim Hunter aus dem Jahr 1982 
 The Exceptions, einer Gruppe aus der 16-Bit-Demoszene

Musiker:
 Tex (Musiker), bürgerlich Christoph Drieschner, deutscher Singer-Songwriter und Moderator
 Tex Rubinowitz (Sänger), amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Joe Tex (eigentlich Joseph Arrington Jr., Joseph Hazziez; 1933–1982), US-amerikanischer Soulsänger

Personen, weitere:
 Tex Rubinowitz, bürgerlich Dirk Wesenberg, deutsch-österreichischer Zeichner und Schriftsteller
 Emile den Tex (1918–2012), niederländischer Dichter, Geologe und Hochschullehrer
 Tex Willer, italienische Comicfigur  

Siehe auch:

 Täcks, auch Täks oder Tacks, ein kleiner nagelähnlicher Stift zum Walken von Leder in Schuhmacherei und Orthopädiemechanik

Abkürzung